Rasdolnaja (russisch ) steht für:
 Rasdolnaja (Krasnodar), Staniza in der Region Krasnodar, Russland
 Rasdolnaja (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan, Russland
 Rasdolnaja (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda, Russland
 Rasdolnaja (Fluss), Zufluss des Japanischen Meeres in China und Russland (chinesisch Suifen He)

Siehe auch:
 Rasdolnoje (Begriffsklärungsseite)
 Rasdolny (Begriffsklärungsseite)